Клаве
 Клаве (ритм) — ритмический рисунок в кубинской музыке.
 Клаве (музыкальный инструмент) — кубинский музыкальный инструмент.

Фамилия 
 Клаве, Ансельмо (1824—1874) — каталонский поэт, политик и композитор
 Клаве, Антони (1913—2005) — каталонский художник, график, скульптор
 Клаве, Пелегрин (1811—1880) — каталонский художник-назареец

См. также 
 Клава